Kumba steht für:
 Kumba (Kamerun), Stadt in Kamerun
 Kumba (Fluss), Nebenfluss des Mungo (Fluss) bei der gleichnamigen Stadt
 Kumba (Busch Gardens Tampa), Achterbahn in Busch Gardens Tampa, USA
 eine Achterbahn in Superland, Israel, siehe Suspended Looping Coaster
 Kumba Twister, Fahrgeschäft im Serengeti-Park Hodenhagen in Niedersachsen, Deutschland

Kumba ist der Familienname folgender Personen:
 Jemma Nunu Kumba (* 1966), südsudanesische Politikerin